Жемеуш (Гимарайнш) — район в Португалии.
 Жемеуш (Селорику-де-Башту) — район в Португалии.